Het tennistoernooi Australian Open werd in 2005 bij de mannen voor de 93e keer gehouden. De als vierde geplaatste Rus Marat Safin won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als derde geplaatste Australiër Lleyton Hewitt met 1-6, 6-3, 6-4 en 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema Australian Open 2005, mannenenkelspel

Australian Open
ITF-toernooi in 2005